Пинталь - фамилия:

 Пинталь, Станислав Францевич (1894—1937) — советский государственный деятель.
 Пинталь, Юрий Станиславович (род. 1927) — советский и российский учёный.

См. также 
 Пиналь
 Пиндаль